Сен-Маке́р-дю-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 100 км на схід від Нанта, 45 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 434,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Макер-дю-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Макер-дю-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара